Michał Kanarkiewicz (ur. 25 stycznia 1995 w Gdyni) – polski szachista, konsultant biznesowy i autor książek. W 2020 roku prowadził autorski program edukacyjny ABC Szachów w Telewizji Polskiej. Od listopada 2021 prowadzi autorski program publicystyczny „Królewska Gra” na Kanale Sportowym.

Życiorys 
Grę w szachy rozpoczął w wieku 10 lat. W 2019 roku zorganizował Szachowe Mistrzostwa Gwiazd na PGE Narodowym - pierwszą taką imprezę w Polsce. Aktorzy, piosenkarze, tancerze, celebryci i dziennikarki spotkały się przy szachownicy w celu promocji królewskiej gry. Zagrali m.in. Jarosław Kret, Dariusz Kordek, Żora Korolyov, Marcin „Pawbeats” Pawłowski, Artur Chamski i inni. 21 sierpnia 2020 roku zremisował w partii symultanicznej z Anatolijem Karpowem podczas festiwalu szachowego - Szachy w Ustroniu łączą pokolenia.

W 2020 roku zorganizował przyjazd i konferencję prasową w Warszawie z udziałem Anatolija Karpowa, a następnie wspólnie z BNP Paribas Bank Polska, 24 sierpnia 2020 roku był organizatorem symultany szachowej dla przedstawicieli świata biznesu i show-biznesu. Remis w tej rozgrywce uzyskał prezes BNP Paribas Bank Polska, Przemysław Gdański. Poza nim zagrali też m.in. Anna Popek, Jarosław Kret, Tadeusz Drozda, Sławomir Doliniec i Paulina Koziejowska.

W 2021 roku zasiadał w komitecie organizacyjnym Mistrzostw Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, które odbyły się w dniach 25-31 grudnia na PGE Narodowym. Jednocześnie pełnił funkcję managera marketingu imprezy.

W 2022 roku pracował przy organizacji najsilniejszego turnieju w historii polskich szachów Grand Chess Tour, który odbył się w dniach 18-23 maja w Warszawie. Był odpowiedzialny za dział marketingu turnieju.

Kariera biznesowa 
Michał Kanarkiewicz jest konsultantem biznesowym. Specjalizuje się w temacie strategii i uczy zespoły strategicznego myślenia. Przeszkolił ponad 60 000 liderów i menedżerów wysokiego szczebla. W gronie jego klientów są marki takie jak: Coca-Cola, PZU, KGHM, ING Bank Śląski, Volvo, EY, PwC, Siemens, L'oreal, Heineken, UBS, Alior Bank, Bank Pekao, Bank Millennium, mBank, Santander Bank, Warta, Lufthansa i Luxmed. Dzielił scenę z Kubą Wojewódzkim, Anną Lewandowską, Joanną Przetakiewicz czy z Nickiem Vujicicem przed publicznością liczącą 5000 osób.

Edukacja 
 Absolwent studiów podyplomowych Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 Absolwent Psychologii w biznesie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 Instruktor Sportu w dyscyplinie szachy, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nagrody i wyróżnienia 
 2021: Członek komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata w szachach szybkich i błyskawicznych
 2018: Finalista (Top 10) plebiscytu Nieprzeciętni 2018
 2017: IV miejsce: Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców 
 2012: VI miejsce: Międzynarodowy turniej szachowy w Budapeszcie
 2011: I miejsce: Międzynarodowy turniej szachowy w Badalonie (Barcelona)
 2009: XIV miejsce: Mistrzostwa Polski do lat 14 
 2009: X miejsce: Mistrzostwa Polski do lat 14
 2009: VI miejsce: Mistrzostwa Polski do lat 14

Książki 
 Lekcja strategii. Jak rozwijać dzieci poprzez naukę gry w szachy. Podręcznik dla nauczycieli i rodziców (ISBN: 978-83-949-9980-3)
 Szachy. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 (ISBN: 9788394999810)
 Szachy. Zeszyt ćwiczeń. Część 2 (ISBN: 978-83-949-9982-7)
 Królowe Strategii (ISBN: 9788394999834)
 Strategie szachowych mistrzów w biznesie (ISBN: 978-83-949998-4-1)
 Szachy w godzinę (ISBN: 978-83-95603815)
 Róża, a co chcesz wiedzieć o szachach (ISBN: 978-83-924852-7-8)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kanarkiewicz.com
 MichalKanarkiewicz.com
 

Polscy szachiści
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Gdyni